MIT puede hacer referencia a:

 El Instituto de Tecnología de Massachusetts.
 La licencia MIT.
 MIT Press, editorial asociada al Instituto Tecnológico de Massachusetts.
La Organización Nacional de Inteligencia de Turquía (en turco, Millî İstihbarat Teşkilatı, MİT)
 Iwate Menkoi Televisión (en), un radiodifusor de televisión en Morioka, Prefectura de Iwate, Japón.